Peter Lawson est un nom pouvant désigner:

Peter Lawson (1821-1911), homme politique canadien en Ontario ;
Peter Lawson (né en 1950), pianiste et arrangeur anglais ;
Peter Lawson (né en 1951), compositeur et pianiste anglais ;
 (né en 1981), joueur anglais de cricket.

Voir aussi
 (né en 1952), acteur et homme politique américain

Lawson, Peter